Edvard VII (), Albert Edward, född 9 november 1841 på Buckingham Palace i London, död den 6 maj 1910 på Buckingham Palace, var kung av Storbritannien och kejsare av Indien från 1901 till sin död 1910. 

Edvard VII var äldste sonen till drottning Viktoria och hennes gemål, prins Albert av Sachsen-Coburg-Gotha. Han kallades Bertie av familj och nära vänner.

Biografi

Tronföljare från födseln 
Strax efter klockan tio på förmiddagen den 9 november 1841 föddes prinsen på Buckingham Palace i London. Han var det andra barnet och äldste sonen till drottning Viktoria av Storbritannien och hennes gemål, prins Albert av Sachsen-Coburg-Gotha. Som äldste son till den brittiska monarken var han tronföljare från födseln. Bara fyra veckor efter sin födelse tilldelades han titeln Prince of Wales, som enligt tradition ges till den brittiske tronföljaren.

Fadern avled i tyfoidfeber 1861 efter att ha besökt sonen i Cambridge där Edvard förde ett lättsinnigt studentliv, och modern, som var otröstlig av sorg, anklagade sonen för dödsfallet. Hon ansåg att ”Bertie” var en oansvarig playboy.

Han gifte sig med prinsessan Alexandra av Danmark den 10 mars 1863 på Windsor Castle, men fortsatte att ha en rad älskarinnor, bland vilka den mest kända var Lillie Langtry. På senare år knöt han förbindelse med mrs Alice Keppel, som i mycket kom att fungera som hans mätress.

Kung till slut 
I juni 1902, kort innan sin kröning, genomgick kung Edward en blindtarmsoperation, den tredje personen i Storbritannien att överleva en sådan operation. På grund av operationen fick Edwards kröning skjutas upp till augusti samma år.

Edvard VII blev år 1908 den förste brittiske monark som besökte Sverige. Han hade tidigare besökt Sverige år 1864 då han utnämnts till riddare av Serafimerorden av Karl XV. Enligt honom själv var han god vän med Oscar II (d 1907).

Barn (inom äktenskapet) 
 Albert Victor, hertig av Clarence och Avondale, (1864–1892).
 Georg V av Storbritannien, (1865–1936) gift med Mary av Teck.
 Louise av Storbritannien, (1867–1931), gift med Alexander Duff, hertig av Fife.
 Victoria av Storbritannien, (1868–1935).
 Maud av Storbritannien, (1869–1938), gift med Håkon VII av Norge, mor till Olav V av Norge.
 John (som dog samma dag han föddes 6 april 1871)

Utmärkelser

Ordnar

   Strumpebandsorden, 1858
   Tistelorden, 1867
   Sankt Patriksorden, 1868
   Bathorden, 1865/1897
   Indiska stjärnorden, 1861/1866
    Sankt Mikaels och Sankt Georgsorden, 1877
   Kejsardömet Indiens orden, 1887
   Victoriaorden, 1896

   Zähringer Löwenorden, 1861
   Sankt Hubertusorden, 1901
   Leopoldorden, 1859
   Elefantorden, 1863
   Dannebrogordens Hederstecken, 1864
   Dannebrogorden, 1901
   Hederslegionen, 1863
   Frälsarens orden, 1862
   Annunziataorden, 1859
   Krysantemumorden, 1886/1902
   Nederländska Lejonorden, 1849
   Sankt Olavs orden, 1874
   Svarta örns orden, 1858
   Röda örns orden, 1874
   Sankt Andreas orden, 1844
   Alexander Nevskijorden, 1844
   Vita örnens orden, 1844
   Sankt Annas orden, 1844
   Sankt Stanislausorden, 1844
   Sankt Vladimirs orden, 1881
   Chakriorden, 1880
   Vita elefantens orden, 1887
   Gyllene skinnets orden, 1852
   Karl III:s orden, 1876
   Riddare med kedja av Serafimerorden, 27 september 1864.
   Kommendör med stora korset med kedja av Vasaorden, 26 april 1908.
   Riddare av Carl XIII:s orden, 1868.
   Sankt Stefansorden, 1867

Militära hedersgrader

  Hedersöverste för Gardehusarregimentet, 1870.
  Generalkapten (hedersgrad) i Spaniens armé
  Amiral (hedersgrad) i Spaniens flotta
  Amiral (hedersgrad) i Svenska marinen, 1905.
  General (hedrsgrad) i Svenska armén, 1908.
  Generalfältmarskalk (hedersgrad) i Tyska hären, 1883.
  Storamiral i (hedersgrad) Kejserliga marinen, 26 juni 1902.

Anfäder

Se även

 Edvardiansk tid
 Playboy (livsstil)

Referenser 
  .
 Bentley-Cranch, Dana (1992), Edward VII: Image of an Era 1841–1910, London: Her Majesty’s Stationery Office,  
 Hattersley, Roy (2004), The Edwardians, London: Little, Brown,  
 Hough, Richard (1992), Edward & Alexandra: Their Private and Public Lives, London: Hodder & Stoughton,  
 Lee, Sidney (1927), King Edward VII: A Biography, London: Macmillan 
 Magnus, Philip (1964), King Edward The Seventh, London: John Murray 
 Windsor, HKH Hertigen av (1947), En Konungs Gärning, Aktiebolaget Bokverk, Stockholm,

Noter

Externa länkar 

Storbritanniens regenter
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Kejsare
Svenska generaler
Svenska amiraler
Mottagare av Serafimerorden
Personer i Storbritannien under 1800-talet
Personer i Storbritannien under 1900-talet
Födda 1841
Avlidna 1910
Män
Storofficerare av Hederslegionen
Alumner från Christ Church, Oxford
Alumner från Edinburghs universitet
Alumner från Trinity College, Cambridge